Wargitten ist ein deutscher Ortsname:
 Wargitten, Dorf im Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1946: Oktjabrskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wargitten, Vorwerk im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wargity im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Warglitten